Le parquet est un revêtement de sol possédant au moins 2,5 mm de couche d'usure en bois ;
Dans le monde de la danse, notamment du ballet et de la danse de société, parquet désigne l'espace recouvert de bois où s’entraînent et évoluent les danseurs et danseuses ;
En québécois, se dit pour tout ce qui relève du plancher, qu'il soit fait de bois ou non. exemple :  elle est couchée sur le parquet ;
 Par métonymie du sens précédent, le parquet désigne le terrain de basket-ball.
 En droit français et belge, parquet désigne les magistrats chargés du ministère public par opposition aux magistrats du siège.
 En agriculture, le parquet est un enclos destiné à l'élevage des volailles ou pour parquer les moutons ou les veaux, ou bien pour diviser en compartiments un vaste pâturage
 En finances, dans une bourse de valeurs, le parquet est l'emplacement où les agents de change procèdent à leurs transactions ;
 Apache Parquet est un format de fichier lié à l’écosystème Hadoop.